è una cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni della prefettura di Hokkaidō